Wari (gra planszowa)
 Warri – miejscowość w Nigerii
 Wari (kultura) – kultura w Ameryce Południowej z czasów przedinkaskich
 Wari-Wula-Wuliagmeni – gmina w Grecji
 Imperium Tiwanaku-Wari – państwo historycznie w Ameryce Południowej w czasach przedinkaskich
 Lemur wari – gatunek małpiatki z rodziny lemurowatych